Лаврентия (в миру Леокадия Ильинична Герасимова, ; 30 сентября 1911 — 28 августа 1952) — блаженная Украинской грекокатолической церкви, монахиня.

Биография 
Родилась 30 сентября 1911 года в деревне Рудники (современный Стрыйский район Львовской области Украины).

В 1931 году вступила в монастырь Сестер Конгрегации Святого Иосифа, а в 1933 году дала свои первые обеты.

В 1950 году была арестована солдатами НКВД и вывезена в г. Борислав, затем — в Томск. Здоровье сестры уже было очень подорвано. 30 июня 1950 получила назначение в с. Харск Томской области. Жила в одной комнате (перегороженой) с парализованным хозяином, потому что никто не хотел брать на квартиру больную туберкулезом.

Умерла 28 августа 1952 г. в Харске.

Прославление 
Обряд беатификации состоялся 27 июня 2001 года во Львове во время Литургии по византийскому обряду с участием Иоанна Павла II. На могилу блаженной Лаврентии совершаются паломничества.

Примечания

Ссылки 
 Биография Лаврентии Гарасымив на странице Ватикана
 Биография
 Blessed Levkadia Harasymiv
 Bl. Laurentia Herasymiv
 Den salige Laurentia Herasymiv (1911—1952)

Католические блаженные
Святые Украины
Католицизм на Украине